Овилле́р-ле-Форж () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Синьи-ле-Пти. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08037.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к северо-востоку от Парижа, в 105 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 28 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 903 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 568 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 374 были экономически активными, 194 — неактивными (показатель активности — 65,8 %, в 1999 году было 55,9 %). Из 374 активных работали 320 человек (182 мужчины и 138 женщин), безработных было 54 (26 мужчин и 28 женщин). Среди 194 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 34 — пенсионерами, 123 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны